Олександр Сергійович Крамар (нар. 27 вересня 1994, Біла Церква) — український громадський активіст, політик, кандидат в народні депутати від політичної партії "Всеукраїнське об'єднання "Факел" на парламентських виборах у 2019 році. З 2021 року очільник молодіжного крила політичної партії Слуга Народу на Київщині.

Голова студентського самоврядування Білоцерківського національного аграрного університету (2013), Голова громадської організації «Команда молоді Київщини» (2015), керівник громадської ініціативи «Офіс соціальної адаптації»(2022), керівник комісії з питань бюджету та планово-економічного розвитку у громадській раді при виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради (2015—2017), член виконавчого комітету Громадської організації «Національний студентський союз» (2012—2014), голова Київської обласної студентської ради при голові Київської обласної державної адміністрації, голова Київської обласної молодіжної ради при голові Київської обласної державної адміністрації (2014—2018).

Кандидат в депутати до Білоцерківської міської ради (2015), Кандидат в депутати до Білоцерківської районної ради (2020).

Біографія 
Народився 27 вересня 1994 року в місті Біла Церква.

У 2011 році закінчив загальноосвітню школу № 20, вступив до Білоцерківський національний аграрний університет за спеціальністю менеджмент організації та адміністрування;

У 2017 році отримав ступінь магістра у Білоцерківському НАУ у сфері менеджменту зовнішньоекономічної діяльності;

У 2016 році закінчив курс МБА в бізнес-школі Міжнародний Інститут Бізнесу.

У 2022 році отримав ступінь магістра у сфері публічного управління адміністрування у Білоцерківському національному аграрному університеті.

Кар'єра 
Під час навчання в університеті заснував громадську організацію «Команда молоді Київщини» в рамках якої реалізував такі найбільші проекти, як «Школа бізнесу міста Білої Церкви» та «СпільноКава».

З 2016 по 2018 року працював в Комунальному підприємстві «Агенція стратегічного розвитку Білої Церкви» як виконуючий обов'язків директора та керівник проектів;

Також у 2018—2019 роках співпрацював з «Центром залучення інвестицій BC invest». Компанія займалася залученням інвестицій до міста Білої Церкви та Індустріального парку «Біла Церква».

У 2019 році став співзасновником політичної партії «Всеукраїнське об'єднання „Факел“» де в подальшому працював заступником голови;

У 2021 року очолив ЗеМолодіжку Київщини, що є молодіжним крилом президентської політичної партії «Слуга Народу»;

Джерела 

 https://my.ua/persons/oleksandr-kramar
 https://most-dnepr.info/news/politics/178280_fakel_unikalno_tem.htm
 https://dailylviv.com/news/polityka/sohodni-u-lvovi-prezentatsiya-vo-fakel-74294
 https://www.slovoidilo.ua/vybory/parlament/proportional/614
 https://kp.ua/politics/689932-zemolodezhka-sluha-naroda-sozdast-molodezhnoe-krylo-partyy
 https://www.04563.com.ua/news/1345835/u-bilij-cerkvi-obgovorat-rozvitok-turizmu